Eagle Bend (Minnesota) ;
 Eagle Bend (Mississippi) ;

Homonymie de localités aux États-Unis